Polynesia ist die Bezeichnung für:

 Polynesia der Hamburg-Amerikanischen Packetfahrt-Actien-Gesellschaft (Hapag) war ein Kombischiff für den Kosmos-Dienst zur Westküste Südamerikas
 Polynesia Point eisfreie Landspitze an der Ostküste von Signy Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln.